Марк Самуилович Гринберг (род. ) —  с французского, английского и немецкого языков.

Биография 
Закончил 57 школу в 1970 году, затем факультет прикладной математики Московского института электроники и математики и филологический факультет Московского государственного университета. Работал редактором в «Еженедельном журнале» (2002—2003), и в журнале «Отечественных записок». Переводил средневековую и ренессансную литературу, а также европейских авторов XX века: Ива Бонфуа, Луи-Рене Дефоре, Филиппа Жакоте, Пауля Целана, Жана Старобинского и др. Переводы публиковались, в частности, в издательствах «Художественная литература», «Carte blanche», Ивана Лимбаха, а также в журнале «Иностранная литература». Удостоен ряда профессиональных премий. О таланте переводчика высоко отзывались литературоведы Евгений Витковский и Сергей Зенкин.

Опубликованные переводы 
 Ив Бонфуа. Пауль Целан (эссе) // Журнал «Иностранная литература», 1996, № 12.
 Пауль Целан. Стихотворения// Журнал «Иностранная литература», 1996, № 12.
 Ив Бонфуа. Невероятное. Избранные эссе. М., «Carte blanche», 1998.
 Филипп Жакоте. Стихотворения, проза. // Филипп Жакоте. Стихи. Проза. Записные книжки. М., «Carte blanche», 1998.
 Ив Бонфуа. Избранное (1975—1998). — М., «Carte blanche», 2000.
 Жан Старобинский. Портрет художника в образе паяца. // Жан Старобинский. Поэзия и знание. Том 2. М., «Языки славянской культуры», 2002.
 Ив Бонфуа. Внутренняя область. М., «Carte blanche», 2002.
 Ив Бонфуа. Привидевшиеся рассказы (Америка. Божественные имена)// Журнал «Иностранная литература», 2003,
 Андре Бретон. Мишель Лейрис. Стихотворения // Поэзия французского сюрреализма. СПб., «Амфора», 2003.
 Луи-Рене Дефоре. Два рассказа из книги «Детская комната» // Журнал «Иностранная литература», 2006, № 9.
 Луи-Рене Дефоре. Болтун. Детская комната. Морские мегеры. — Издательство Ивана Лимбаха, 2007. — 384 с., ил. ISBN 978-5-89059-100-5
 Ив Бонфуа. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. — СПб.: Наука, 2012 (Б-ка зарубежного поэта)
 Луи-Рене Дефоре. Ostinato. Стихотворения Самюэля Вуда. — Издательство Ивана Лимбаха, 2013
 Ив Бонфуа. Век, когда слово хотели убить. – Издательство НЛО, 2016

Премии 
 В 1999 г. за перевод книг Ива Бонфуа «Невероятное» и Филиппа Жакоте «Стихи. Проза. Записные книжки» – премия Мориса Ваксмахера (вместе с Борисом Дубиным).
 В 2006 г. за перевод поэмы Ива Бонфуа «По-прежнему слепой» – премия журнала «Иностранная литература».
 В 2013 г. за перевод с французского сочинений Луи-Рене Дефоре «Ostinato, Стихотворения Самюэля Вуда» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013) и Ива Бонфуа «Выгнутые доски, Длинный якорный канат» (СПб.: Наука, 2012) – премии Андрея Белого.
 В 2017 г. за перевод с французского эссеистики Ива Бонфуа "Век, когда слово хотели убить" – премия Мориса Ваксмахера.

Примечания

Ссылки 
 Марк Гринберг на сайте «Мастера литературного перевода»

Выпускники и ученики школы № 57 (Москва)